Veli-Matti Ahonen (ur. 1965) – fiński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (1982 i 1983).

W styczniu 1982 zadebiutował w Pucharze Europy, zajmując 43. miejsce w Libercu. W marcu 1982 wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Murau, na których zajął 39. lokatę indywidualnie. W marcu 1983 po raz pierwszy wystartował w Pucharze Świata, kończąc zawody w Lahti na 39. i 40 pozycji. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 1983 zajął 6. lokatę indywidualnie. 6 stycznia 1983 zdobył pierwsze punkty PŚ, zajmując 13. miejsce w Bischofshofen. Następnie w zawodach tego cyklu w Sapporo dwukrotnie stanął na podium (2. lokata). Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach rangi FIS wystartował 2 kwietnia 1984 podczas konkursu Pucharu Europy w Bardufoss, plasując się na 7. miejscu.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty V. M. Ahonena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1965